«Ла́дожская-2» — планируемая станция Петербургского метрополитена, которая будет располагаться на Кольцевой линии между станциями «Дальневосточный проспект» и «Большеохтинская». Станция будет являться пересадочной на станцию «Ладожская» Лахтинско-Правобережной линии. 

По плану развития Петербургского метрополитена станция должна открыться во второй очереди Кольцевой линии «Лесная-2» — «Ладожская-2». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2039 год.

Одно из возможных мест расположения вестибюля станции — нежилая зона «Дача Долгорукова» на территории Невского района.

Рендеры и эскизы вестибюлей и станции

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена
 Кольцевая линия (Санкт-Петербург)

Примечания